Mazzacurati ist der Familienname folgender Personen:

 Benedetto Mazzacurati (1898–1984), italienischer Violoncellist und Komponist
 Carlo Mazzacurati (1956–2014), italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Giancarlo Mazzacurati (1936–1995), italienischer Literaturkritiker
 Mario Mazzacurati (* 1936), italienischer Rennfahrer
 Renato Marino Mazzacurati (1909–1969), italienischer Maler und Bildhauer